Хаха́лы — деревня в городском округе Семёновский, административный центр Хахальского сельсовета.

Легенда происхождения названия населенного пункта 
Уже в XV веке Керженский край достаточно густо заселяется. Здесь появляются первые деревни, первые населенные пункты - монастырские землевладения. Здесь основалось и поселение Хахалы. Оно возникло в тот же период, когда осваивали Керженские территории и землевладельцем являлся Макарьевский монастырь. Слово Хахалы имеет марийские корни и может переводится как "высокие горы". Слово Керженец тоже имеет марийское происхождение, переводится как "левый берег". Эти названия являются свидетельством о существовавшей культуре местных жителей.

Беда краеведов в том, что нет никаких письменных источников, нет свидетельств - но есть  легенды: в окрестностях села Хахалы есть озера с говорящими названиями - Ватага, Ватажка, Падка, Кривое озеро, омут Большой и омут Малый. Был и кордон с красноречивым названием Братки - это все следы орудовавших здесь разбойников.

Ходят Предания о богатых лесных кладах. В одном месте на берегу лесного черного озера скрыто, говорят, в значительном количестве разбойничье добро и товары макарьевского купца (сгнившие давно). В другом месте, говорят, «заклепано» в дупло громадного дуба много всякого разбойничьего оружия». (но было бы наивно с вашей стороны подумать, что никто в этих местах не побывал). Керженские места безлюдные, болотные, и все когда-то проложенные по берегу до волжского Макария дороги упираются в Керженский заповедник — запретное ныне место для всяческого передвижения. Те озера, которые в порастеряли свои имена и зовутся которое — Дальнее, которое — Ближнее, да еще, может, по сорту рыбы, в них обитающей, да по цвету воды — Светлое да Темное.

Керженец под Хахалами 
«Сто лет назад тут было керженское плесо, убежище несметных табунов горбатого леща. Оно, это плесо, кормило рыбой и  Хахалы, и  Красную Горку. И  другие деревни знали сюда дорогу. Потом Керженец, видно, обиделся, себе другое русло проложил, а  из  плеса ушел. И стала тут старица, длинное озеро с  названием Лещево». (Сергей Афоньшин «Заволжские родники»)  В Хахалах на Керженце можно открыть еще одну почти утраченную страницу культуры лесного Заволжья – ботники. Так называли долбленые лодки-однодеревки. Ботники – лодочки, на которых раньше старообрядцы плавали по Керженцу, Они сделаны из одного дерева – традиционная форма, очень типичная для этих мест.

Церковь 

В селе Хахалы была построена в 1898 г. тщанием прихожан Покровская церковь. Здание церкви было деревянное, на каменном фундаменте, крепкое, крыто железом.

Но Постановлением Семёновского райисполкома от 21 октября 1934 года была решена судьба церквей сразу в 14 сёлах, в том числе и в Хахалах: «В сёлах Богоявление, Перелаз, Пятницкое, Медведево, Пафнутово, Тюлени, Лыково, Святицы, Рождественское, Хахалы, Дрюково, Овсянка, Чистое Поле, Спасское по сие время проводится колокольный звон, мешает учебным занятиям, расположенным вблизи. В некоторых сёлах вредно действует на больных, нарушает работу промартелей, льнозавода. Колокольный звон запретить».

Но после многих лет  небытия в 2015 г., благодаря жертвователям и попечителям, начинает возобновляться  церковная жизнь. 27 мая 2017 года, на вновь строящуюся часовню-храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы были освящены и подняты купол и крест. Строительство ведется на том же месте, где когда-то и стояла Покровская церковь 1898 года постройки. 

Так же в Семеновском уезде при р. Керженце, в 25-ти верстах к юго-востоку от г. Семенова, близ дер. Хахалы стоял Керженский (Керженецкий) Благовещенский монастырь.

Местоположение 

Деревня располагается на левом берегу реки Керженец.
Добраться в Хахалы можно автобусом из г. Семёнова.
Хахалы является популярным местом начала маршрутов сплава на байдарках благодаря наличию автомобильной дороги и автобуса.

Примечания

Ссылки 
 Фотография Керженца у Хахал

Населённые пункты городского округа Семёновский